Боніфачо́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Південна Корсика. Населення —  осіб (2018).

Муніципалітет розташований на відстані близько 990 км на південний схід від Парижа, 70 км на південний схід від Аяччо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті значилося 1154 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2714,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Боніфачо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Південна Корсика

Примітки

Література 
 

Муніципалітети департаменту Південна Корсика